Мигдония може да се отнася за:

 Мигдония, област в Древна Македония;
 Мигдония, област в Мала Азия;
 Мигдония, област в Месопотамия;
 според някои източници тракийското име на град Мармара (Мармарис) на Мраморно море в Източна Тракия, днес Турция;
 Мигдония, дем в ном Солун, Гърция от 1997 до 2011, слят с дем Даутбал;